Lassen
LAS-bestandsformaat, onder andere gebruikt voor wireline logs
LAS, de IATA-luchthavencode van McCarran International Airport, het vliegveld van Las Vegas
Lokaal Almelo Samen, een Nederlandse lokale politieke partij